Szuknai Zsuzsanna Beáta (Szeged, 1975 –) ökölvívó, kick-box-versenyző, ökölvívóedző. Távoli rokona Ferencsik János (dédszülő unokatestvére)

Önéletrajz

Szakmai végzettség 
Ökölvívó szakedző, MSC szakedző (ökölvívás

Two star International Boxing Association (AIBA) coaches -Két csillagos AIBA edző

Tanulmányok 
2010-2012: Semmelweis Egyetem, Budapest

Testnevelési és Sporttudományi  Kar (MSC)

2002-2006: Semmelweis Egyetem, Budapest

Testnevelési és Sporttudományi  Kar

1994-1997: Vedres István Építőipari Szakközépiskola és Technikum

Magasépítési technikus ágazat

1993-1994: Frankel Leó Közgazdasági és Egészségügyi Szakközépiskola

Számviteli, gazdálkodási ágazat

1989-1993: Komócsin Zoltán Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola

Vendéglátóipari szak

Tanfolyamok, képzések 
2014: Ökölvívó edzők szakmai továbbképzése - Magyar Ökölvívó Szakszövetség (MÖSZ)

2013: "Doppingellenőrzési ismeretek" tanfolyam - - Magyar Antidopping csoport (HUNADO)

2011: Ökölvívó edzők szakmao továbbképzése - MÖSZ

2009: Küzdősportok és Sportorvosolás konferencia -  Magyar Sportorvos Társaság (MST)

2000: I. osztályú ökölvívó versenybírói tanfolyam - MÖSZ

1996: Ökölvívó versenybírói tanfolyam - MÖSZ

1993: Operátori és programozói tanfolyam - 2F Iskola

Szakmai tevékenység 
2013-: Boxvilág Ökölvívóképző Sportegyesület: vezetőedző

2014: Magyar Edzők Társasága (MET) konferencia: előadó (Női ökölvívók sajátosságai)

2011-2014: Középfokú edzői tanfolyamok: előadó (női ökölvívás)

2011: Ökölvívó edzők szakmai továbbképzése (MÖSZ)

2008-2012: A Magyar Elit és Utánpótlás Női Ökölvívó Válogatott: vezetőedző

2008-: A Magyar Ökölvívó Szakszövetség (MÖSZ) Női Bizottságának tagja

2006-: A Magyar Edzők Társaságának (MET) tagja

1996-2007: Ökölvívó, A magyar női elit ökölvívó válogatott tagja (65 válogatott ökölvívó mérkőzés)

Források 
 http://www.kiskundorozsma.hu/dorozsmainaplo/2015_05.pdf 5. oldal
 https://www.boxvilag.hu/szuknai-oneletrajz

1975-ben született személyek
Szegediek
Magyar női ökölvívók
Magyar ökölvívóedzők
Élő személyek